La locuzione inglese water closet (a cui corrisponde il sostantivo italiano gabinetto), spesso abbreviata in WC o W.C., può indicare:
 un vano adibito a servizio igienico;
 per estensione, sebbene in modo non appropriato, l'apparecchio sanitario correttamente detto vaso sanitario.

Pagine correlate 
 Wc